Печетто-ди-Валенца () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.

Население составляет 1286 человек (2008 г.), плотность населения составляет 112 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 15040. Телефонный код — 0131.

Празднование в коммуне происходит 8 сентября, на Рождество Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.pecettodivalenza.al.it/

Ссылки 
 http://www.comune.pecettodivalenza.al.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/